San Fernando puede referirse a:

Geografía

En Argentina 

 Partido de San Fernando: división administrativa de la Provincia de Buenos Aires;
 San Fernando: ciudad de la Provincia de Buenos Aires;
 San Fernando del Valle de Catamarca: ciudad de la Provincia de Catamarca;
 San Fernando: municipio en el departamento Belén de la provincia de Catamarca;
 departamento San Fernando: división administrativa de la Provincia del Chaco;
 San Fernando del Río Negro: reducción aborigen en la actual Provincia del Chaco;
 Paraje San Fernando: asentamiento ubicado en la actual ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, antes de la fundación de esta;

En Chile 

 San Fernando: comuna en la provincia de Colchagua, en la Región del Libertador General Bernardo OHiggins;

En Colombia 

 San Fernando: municipio en el departamento de Bolívar;

En Ecuador 

 San Fernando: cantón en la provincia del Azuay

En El Salvador 

 San Fernando: municipio en el departamento Morazán;
 San Fernando: municipio en el departamento Chalatenango

En España 

 San Fernando: ciudad en la provincia de Cádiz, Andalucía;
 San Fernando de Henares: localidad en la Comunidad de Madrid;
 San Fernando: barrio en la ciudad de Málaga, Andalucía;
 San Fernando: barrio en la ciudad de Badajoz, Extremadura;
 San Fernando de las Rocas: localidad del municipio de Formentera, Baleares

En EE.UU. 
 Valle de San Fernando: valle urbanizado en el sur de California. La mayoría de su extensión pertenece a la ciudad de Los Ángeles;
 San Fernando: ciudad en el condado de Los Ángeles, California;

En Filipinas 

 San Fernando: localidad en la provincia de La Unión, región de Ilocos, Luzón;
 San Fernando: localidad capital de la provincia de Pampanga, región de Luzón Central;
 San Fernando: en la provincia de Cebú, región de Bisayas Centrales;

En Honduras 

 San Fernando: municipio en el departamento de Ocotepeque;

En México 

 San Fernando: municipio en el estado de Chiapas;
 San Fernando: municipio en el estado de Tamaulipas;

En Nicaragua 
 San Fernando: municipio y localidad en el departamento de Nueva Segovia;
 San Fernando, ciudad cabecera departamental de la "Muy Noble y Leal Villa Fiel de San Fernando de Masaya", en el departamento de Masaya;

En Paraguay 

 San Fernando: compañía en el Departamento de Misiones, pequeño poblado en la zona rural de la jurisdicción del municipio de Santa María (Paraguay).

En Perú 

 San Fernando: capital del distrito de Manantay, parte de Pucallpa, departamento de Ucayali;
 Ensenada de San Fernando: en Marcona.

En Trinidad y Tobago 

 San Fernando: localidad en la isla de Trinidad;

En Venezuela 

 San Fernando de Apure: ciudad en el Estado Apure;
 San Fernando de Atabapo: ciudad en el Estado Amazonas;
 San Fernando: municipio en el Estado Apure;

Instituciones 
 Facultad de Medicina "San Fernando" (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), Lima, Perú;
 Fieras del San Fernando o Tigres del San Fernando, equipo de béisbol de la ciudad de Masaya, Nicaragua;

En España
 Banco de San Fernando
 Cruz Laureada de San Fernando
 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

 Toponimia 
 
  Fortaleza de San Fernando, Puerto Cortés, Honduras;
 Fuerte de San Fernando (Costa Rica)
 
 Panteón de San Fernando, de Ciudad de México;

En España
 Cementerio de San Fernando (Sevilla)
 Plaza de San Fernando (Carmona), provincia de Sevilla;
 Puente de San Fernando, Madrid
 Real Colegiata de San Fernando, Asturias
 Real Hospicio de San Fernando, Madrid

 Santos 

 Fernando III''', rey de Castilla, declarado santo por la Iglesia Católica.